Bo Diddley's 16 All-Time Greatest Hits – album di Bo Diddley del 1964
 Tony Bennett's All-Time Greatest Hits – album di Tony Bennett del 1972
 All Time Greatest Hits – album di Paul Revere & the Raiders del 1972
 All-Time Greatest Hits – album degli Harold Melvin & the Blue Notes del 1976
 All-Time Greatest Hits – album di Roy Orbison del 1977
 All-Time Greatest Hits – album di Les Paul del 1983
 All-Time Greatest Hits – album di Barry White del 1994
 All Time Greatest Hits – album dei Lynyrd Skynyrd del 2000
 All Time Greatest Hits – album degli Steppenwolf del 2000